Rocchettesi – abitanti di Rocchetta Belbo
Rocchettesi – abitanti di Rocchetta Cairo
Rocchettesi – abitanti di Rocchetta Palafea
Rocchettesi – abitanti di Rocchetta Tanaro
Rocchettesi – abitanti di Rocchetta di Vara